Bushi (taal), Austronesische taal van de groep der Malagasitalen
 Bushi (Japan), Japanse krijgers uit de Heian-periode, voorlopers van de samoerai;